Shao Weilian (* 11. Juni 1939 in Shanghai) ist ein chinesischer Künstler, dessen Hauptgebiet Kalligraphie ist.

Er beschäftigt sich schon seit seinem vierten Lebensjahr mit der Kalligraphie. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, zu arm um zu studieren, hat er sich in heutiger Zeit längst einen Namen gemacht.
Seine Kalligraphien verfasst er hauptsächlich in Kanzleischrift (Lishu 隶书) aber auch in Halbkursivschrift (Xingshu 行书) Regelschrift (Kaishu 楷书) und Grasschrift (Caoshu 草书).

Kalligraf (Volksrepublik China)
Chinese
Geboren 1939
Mann